Kivivesi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kivivesi, Vetil, Mellersta Österbotten, 
 Kivivesi, Gustavs, Egentliga Finland, 

Robotskapade Finlandförgreningar